Sylvia Syms (zangeres)
 Sylvia Syms (actrice)